Frysihjältjärn kan avse:
En grupp småsjöar i Ljusdals socken och kommun belägna mellan Örasjön (Ljusdals socken, Hälsingland, 689237-150079) och Ulvasen:
Frysihjältjärnarna (östra), sjö i Ljusdals kommun, 
Frysihjältjärnarna (mellersta), sjö i Ljusdals kommun, 
Frysihjältjärnarna (västra), sjö i Ljusdals kommun, 
Frysihjältjärnen, Norrbotten, sjö i Piteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn